Багатство:

 Багатство — достаток та надлишок цінних ресурсів або матеріальної власності.
 Національне багатство — сукупність матеріальних благ і духовних цінностей, нагромаджених суспільством за всю його історію.
 «Багатство народів» — фундаментальна праця шотландського економіста Адама Сміта, в якій розглядаються різні аспекти функціонування економіки, факторів виробництва і зовнішньої торгівлі, початок сучасної економічної теорії.